Seventh Wave – gruppo musicale britannico
 Seventh Wave – album dei System 7 del 2001
 Seventh Wave – album dei GrimSkunk del 2002